Racing steht für:
 Rennfahren als Teilnahme an Geschwindigkeitswettbewerben, insbesondere im Automobilsport und Motorradsport
 Racing, ein Kartenspiel, siehe Horse Race (Glücksspiel)
 Rennspiel, Computerspielgenre
 Racing 92, Rugby-Union-Mannschaft aus Nanterre in der Region Île-de-France, Frankreich
 Racing River, Nebenfluss des Toad River in der Provinz British Columbia, Kanada
 Wolseley Racing, Automodell der Marke Wolseley

Siehe auch:
 Racing Club (Begriffsklärung), Name verschiedener Sportvereine